Медведевский сельсовет (сельский совет) — название нескольких муниципальных образований и/или административно-территориальных единиц.

 Медведевский сельсовет — упразднённый в 1939 году сельсовет Московской области.
 Медведевский сельсовет — упразднённый в 2011 году сельсовет Нижегородской области.
 Медведевский сельсовет — в составе Глазуновского района Орловской области; 25 октября 2004 преобразован в Медведевское сельское поселение.
 Медведевский сельсовет Тотемского района Вологодской области.
 Медведевский сельсовет — упразднённый сельсовет в Кишертском районе упразднённой Пермской области.

Медведевский сельский совет — Емильчинский район, Житомирская область. 
 Медведевский сельский совет — Бучачский район, Тернопольская область. 
 Медведевский сельский совет — Кегичёвский район, Харьковская область. 
 Медведевский сельский совет — Чигиринский район, Черкасская область.

Медведевский сельский совет — Джанкойский район.
 Медведевский сельский совет — Черноморский район.